Sipos Ferenc, Sipszky (Budapest, 1932. december 13. – Budapest, 1997. március 17.) labdarúgó, edző. Minden idők egyik legjobb védőjátékosa volt, akinek magas fokú játékintelligenciája példamutató szerénységgel párosult. Testvére, Sipos István válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Klubcsapatban 
A budapesti Goldberger együtteséből került be az ifjúsági válogatottba, 1952-ben igazolt a Szolnoki Légierő együtteséhez. Négy év múlva az MTK szerződtette. Innen jó barátja Tichy Lajos csábította át a Bp. Honvédhoz 1963-ban, de volt klubja ezt zokon vette és kérte eltiltását és így az 1963-as őszi idényt ki kellett hagynia. Sikerült így is a legjobbak közé visszakerülnie. Visszavonulásáig, 1968-ig a Budapesti Honvédban szerepelt. Összesen 280 NB I-es találkozón játszott és 23 gólt szerzett. Az MTK-val 1957-1958-ban bajnoki címet szerzett, a Honvéddal pedig 1964-ben magyar kupagyőztes lett. A kék-fehérekkel 1961-1962-es idényben VVK elődöntős volt, a győztes Valencia-val szemben maradtak alul. 1958-ban ő volt az év játékosa Magyarországon.

A válogatottban 
1957 és 1966 között összesen 77 alkalommal játszott a válogatottban és 1 gólt szerzett. Háromszor szerepelt világbajnokságon (1958, 1962, 1966). 1962-ben ötödik, 1966-ban hatodik helyezést ért el a csapattal. 1964-ben a spanyolországi Európa-bajnokságon bronzérmes lett.

Edzőként
Visszavonulása után edzőként szolgálta a labdarúgást a Sátoraljaújhelynél, a kiskunlacházi ÉGSZÖV MEDOSZ-nál, a Csepel Autónál, az egyiptomi Terszanánál és Szigetszentmiklóson. Nyugdíjba vonulásáig a Honvéd serdülőcsapatának edzőjeként tevékenykedett.

Sikerei, díjai

Játékosként
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1957-1958
 2.: 1957-tavasz, 1958-1959, 1962-1963, 1964
 3.: 1960-1961
 Magyar Kupa (MNK)
 győztes: 1964
 döntős: 1968
 Vásárvárosok kupája (VVK)
 elődöntős: 1961-1962
 Világbajnoki 5. (1962, Chile), 6. (1966, Anglia).
 Európa-bajnoki 3. (1964, Spanyolország)
 Az év labdarúgója (1958)

Személyes rekordok
 1957. szeptember 15. (ellenfél: Bulgária) és 1963. május 19. (ellenfél: Dánia) között egyetlen hivatalos válogatott találkozót sem kihagyva 57 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban, ami magyar rekord.

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források

 Hegyi Tamás: A magyar futball legjobb 50 labdarúgója (Budapest, 2008) 
 Bocsák Miklós: Ezüstkönyv - A brazilverők utóélete (Budapest, 2008) 

1932-ben született személyek
1997-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Goldberger SE labdarúgói
A Szolnoki Légierő labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az év magyar labdarúgói
Az 1958-as világbajnokság labdarúgói
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az 1964-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Családi nevüket magyarosított személyek
Budapesten született személyek
Magyar bajnok labdarúgók